Tirso steht für:

 Tirso, Fluss auf Sardinien, Italien
 (9009) Tirso, Asteroid des Hauptgürtels
 Ula Tirso, Gemeinde in der Provinz Oristano auf Sardinien, Italien

Personen:
 Tirso, um 250 gestorbener Märtyrer, siehe Thyrsos (Märtyrer)
 Tirso de Molina (1579–1648), spanischer Dramatiker, Dichter und Mönch
 Tirso González de Santalla (1624–1705), 13. General der Societas Jesu, siehe Thyrsus González

Siehe auch:
 San Tirso (Begriffsklärung)
 Santo Tirso, Stadt in Portugal
 Thyrsos (Begriffsklärung)